SUD (Single-User Dungeon) – rodzaj fikcji interaktywnej, w założeniach i obsłudze bardzo podobny do MUD-ów. Od MUD-ów odróżnia go to, że jest przeznaczony do rozgrywki jednoosobowej, w trybie offline. Termin ten po raz pierwszy w Polsce został przybliżony w grudniowym numerze CD Action z 1999 roku, przy okazji recenzji gry „Otchłań”, której demo znalazło się na załączonej do czasopisma płycie CD.

Gry typu SUD trudno precyzyjnie zdefiniować, ze względu na małą ich liczbę. Jedyne znane polskie projekty to ARsud (Ancient Reality SUD), który został wydany jedynie w wersji beta oraz Otchłań.

Gry SUD a gry tekstowe 
Istnieje kilka cech, które wyraźnie odróżniają gry SUD od gier tekstowych takich jak Zork, Hobbit, czy Startrek.
 SUD-y są grami cRPG, czyli gracz wciela się w postać prowadzonego bohatera (często określonego statystykami systemu użytego wewnątrz gry), który jest główną postacią opowiadanej historii – walcząc z potworami, zbierając przedmioty etc.
 polecenia wydawane w trakcie gry są bardzo rozmaite, ale jednocześnie uniwersalne – możliwość ich wydania nie zależy wcale, lub tylko w minimalnym stopniu, od punktu gry.
 w przeciwieństwie do polskich gier MUD, gdzie często (wyjątkiem jest na przykład Lac) używa się poleceń anglojęzycznych (np. „look”), w polskich produkcjach spotyka się polską składnię.
 świat dostępny graczowi jest o wiele większy, liczba lokacji może sięgać tysięcy. Są one jednak mniej skomplikowane (mniejszy stopień interakcji gracza z lokacją)

Gry SUD a gry MUD 
Ponieważ gry SUD wywodzą się koncepcyjnie z MUD-ów, gatunki te mają dużo elementów wspólnych. Główną różnicą w grze jest fakt, że SUD jest z góry przeznaczony do gry dla pojedynczej osoby. Rozwój wydarzeń w grze nie musi uwzględniać interakcji z innymi graczami, zatem może być bardziej dramatyczny (np. zniszczenie całego miasta wraz ze sklepami i gildiami). Przebieg wykonywanych zadań (tzw. „questy”) również może mieć bardziej rozległe skutki, zarówno dla gracza, jak i otaczającego go świata. Także tryb gry jest inny – MUD-y są grami czasu rzeczywistego, natomiast w SUD-ach nie jest to zasadą. Większość jest prowadzona w trybie turowym, gdzie tura to jedna akcja wykonana w lokacji lub ruch między lokacjami. Wyjątkiem jest Succubus, który w zamierzeniu ma korzystać z możliwości komunikacji przez internet w czasie rzeczywistym.

Należy podkreślić, że czym innym jest SUD, a czym innym MUD z jednym podłączonym graczem. Odrębnym zagadnieniem są również tak zwane gry paragrafowe, jak i gry typu roguelike.

Warto także zauważyć, że gatunek jest z rzadka wspominany w anglojęzycznych środowiskach gier tekstowych i nie tworzy jasno zdefiniowanej grupy tekstówek. Nie ma właściwie żadnych „hard-coded” (stworzonych jako prawdziwa gra/aplikacja) SUD-ów poza granicami Polski; wyjątkiem jest ZeldaSUD, stworzony w 2005. Większość projektów to gry paragrafowo-podobne, napisane wewnątrz programów służących specjalnie do generowania gier.

Przypisy

Bibliografia 
 Otchłań – polski SUD

Gatunki gier komputerowych